Палеоеврейское письмо, древнееврейское письмо (), письмо даац () — это консонантное письмо, являющееся ответвлением от древнесемитского алфавита, идентичного финикийскому. Относится, по меньшей мере, к X веку до н. э. Использовалось в качестве основного средства записи иврита израильтянами, как евреями, так и самаритянами.

Начал выходить из употребления евреями в V веке до н. э., когда они приняли в качестве системы письма для иврита арамейское письмо, к которому восходит современное еврейское «квадратное письмо». Самаритяне, которых в настоящее время насчитывается менее одной тысячи человек, продолжают использовать производное от древнееврейского самаритянское письмо.

Буквы

См. также 
 История иврита

Примечания

Литература 
 'Oldest Hebrew alphabet' is found

Ссылки 
 Jewish Encyclopedia: The Hebrew Alphabet
 omniglot.com: Aramaic/Proto-Hebrew alphabet
 Ancient Hebrew alphabets
 The Alphabet of Biblical Hebrew

Консонантные письменности
Еврейское письмо
Палеоеврейское письмо
История иврита